Épendes peut désigner :

 Épendes, localité suisse de la commune de Bois-d'Amont dans le canton de Fribourg ;
 Épendes, commune suisse du canton de Vaud